

Biografia 
Iniziò la sua carriera di pornoattore nel 2004 e finora ha recitato in circa 500 film, di cui alcuni come attore protagonista.

Il suo esordio nel mondo dell'hard avvenne casualmente nel 2002 quando incontrò l'attrice pornografica Natasha Kiss.

Ha lavorato con Rocco Siffredi, Franco Trentalance, Marco Nero, Brigitta Bulgari, Erika Neri, Valentina Canali, Michelle Ferrari, Natasha Kiss, Sheila Stone e Jessica Gayle.

Lavorò con continuità per vari registi hard, tra i quali Matteo Swaitz, Andy Casanova, Silvio Bandinelli, Francesco Fanelli. È stato lui stesso regista di alcuni film.

Nel 2007 recitò in Mucchio selvaggio, film pornografico che racconta la storia di guerra tra gang di rapper, raver e traffico di cocaina. La regia fu affidata a Matteo Swaitz.

Filmografia 

 TG Gnocca (2002)
 Gole Profonde (2004)
 Ninfomania 5: Vienimi Dentro (2004)
 Sequestro (2004)
 Two Cazz Is Mey Che One (2004)
 Violenze Orali (2004)
 Analità Marziane (2005)
 Danger in the Night (2005)
 Euro Sluts 6: Flirt (2005)
 Fist in the City (2005)
 Il Dio Denaro (2005)
 Incesti Italiani 9: Cara zia (2005)
 Irresistibile Michelle (2005)
 Italian She Male 13 (2005)
 Lap Dance (2005)
 L'Immorale (2005)
 Missing (2005)
 Non ci indurre in tentazione (2005)
 Rocco: Animal Trainer 19 (2005)
 Rocco's Big Mess (2005)
 Rocco's Dirty Dreams 1 (2005)
 Shemales Invade Italy (2005)
 Stupri italiani 13 - Ricca e borghese (2005)
 Transitalia 2 - Somiglia a un bel ficone ma sotto ha un gran bastone (2005)
 Transitalia 3 - Quando scopo un transessuale io divento un gran maiale (2005)
 Vizio di Roberta (2005)
 2 Donne X 1 Uomo 1 (2006)
 Abusate oltre ogni limite (2006)
 Angel Perverse 3 (2006)
 Angel Perverse 4 (2006)
 Ass Wide Open 10 (2006)
 Big Natural Tits 16 (2006)
 Brigitta fino in fondo (2006)
 Casanova (2006)
 C'era una volta in Jugoslavia (2006)
 Dietro da impazzire 7 (2006)
 Doppiamente troie (2006)
 Double Delight 1 (2006)
 Euro Domination 9 (2006)
 Forza Italia (2006)
 Game (2006)
 Hunted (2006)
 Incorreggibili ninfomani (2006)
 Italian Anal (2006)
 Manie di Manya (2006)
 Moralità corrotta (2006)
 Rocco: Animal Trainer 20 (2006)
 Rocco: Animal Trainer 21 (2006)
 Rocco: Animal Trainer 22 (2006)
 Rocco's Dark Side of Suzan (2006)
 Rocco's Dirty Dreams 2 (2006)
 Rocco's Dirty Dreams 3 (2006)
 Rocco's Dirty Dreams 4 (2006)
 Rocco's Dirty Dreams 5 (2006)
 Rocco's Initiations 10 (2006)
 Rocco's Nasty Tails 3 (2006)
 Rocco's Nasty Tails 4 (2006)
 Rocco's Nasty Tails 5 (2006)
 Scandal (2006)
 Service Sexe: Lethal Kiss (2006)
 Le signore lo prendono doppio (2006)
 Those Fuckin Nuts (2006)
 Trans Named Desire (2006)
 Ultimo Atto (2006)
 Up Euro Ass 3 (2006)
 Widow (2006)
 2 Uomini per 1 Donna 2 (2007)
 2 Uomini per 1 Donna 3 (2007)
 Agenzia delle battilografe (2007)
 Angel Perverse 5 (2007)
 Angel Perverse 6 (2007)
 Angel Perverse 7 (2007)
 Angel Perverse 8 (2007)
 Attrazione Letale (2007)
 Babes With No Limits 4 (2007)
 Big Natural Tits 18 (2007)
 Case Chiuse (2007)
 Cheek Freaks 5 (2007)
 Criminal Mind (2007)
 Desideri e passioni (2007)
 Dietro da impazzire 10 (2007)
 Doppia all'italiana (2007)
 Dressed to Fuck 1 (2007)
 Dressed to Fuck 2 (2007)
 Dressed to Fuck 3 (2007)
 Fuck Fighter (2007)
 Furious Fuckers 1 (2007)
 Furious Fuckers 2: Final Race (2007)
 Harder They Cum 6 (2007)
 Incesti Italiani 13: Figlio Mio (2007)
 Mafia Girlz (2007)
 More Trans Obsessions (2007)
 Mucchio selvaggio (2007)
 Nasty Intentions 1 (2007)
 Natural Wonders of the World 53 (2007)
 Private Sports 12: Sex on Snow (2007)
 Regista (2007)
 Rocco Ravishes St. Petersburg (2007)
 Rocco: Animal Trainer 23 (2007)
 Rocco's Nasty Tails 6 (2007)
 Rocco's Obsession with Teen Supersluts 2 (2007)
 Russian Angels (2007)
 Russian Teen Obsession (2007)
 Scatti e Ricatti (2007)
 Sex Secrets of the Yeti (2007)
 Sexy Angels: angeli perversi (2007)
 Stammi Dietro (2007)
 Storie perverse (2007)
 Stupri Italiani 18 - Ricatto Passionale (2007)
 Trannie World XXX Tour 20 (2007)
 Tranny Shop 5 (2007)
 Trans Obsessions (2007)
 University Sluts of St. Petersburg 1 (2007)
 A mia moglie piace trans (2008)
 Anima Selvaggia (2008)
 Babe 1 (2008)
 Babe 2 (2008)
 Clara's Secret (2008)
 CSI: X1 (2008)
 CSI: X2 (2008)
 Defend Our Porn (2008)
 Diablo (2008)
 Dirty Job: Complotto Carnale (2008)
 Dirty Teeny (2008)
 Doppia Ossessione (2008)
 Eskade the Submission (2008)
 Fantasie di Angelika (2008)
 Fatal Beauty (2008)
 La figlia ritrovata (2008)
 Il genio della lampo (2008)
 Glamour Dolls 3 (2008)
 GM Affair (2008)
 Kick Boxxx (2008)
 Legittima offesa (2008)
 Mediterranea (2008)
 Milano le violenta (2008)
 Mio padre è un boss (2008)
 My Mom Has Balls 1 (2008)
 My Sex Space (2008)
 Natural Wonders of the World 57 (2008)
 Nero Familiare (2008)
 Nice Ass 1 (2008)
 Private Specials 4: Italian Mamas (2008)
 Puttane Italiane (2008)
 Rocco: Animal Trainer 24 (2008)
 Rocco: Animal Trainer 25 (2008)
 Rocco: Puppet Master 1 (2008)
 Rocco: Puppet Master 2 (2008)
 Rocco's Breaking Ass in St. Petersburg (2008)
 Rocco's Dirty Dreams 7 (2008)
 Rocco's Dirty Dreams 8 (2008)
 Rocco's Obsession with Teen Supersluts 3 (2008)
 Sfondam (2008)
 Slam It in a Young Pussy (2008)
 Slivers of fear - Frammenti di paura (2008)
 Tutto in bocca (2008)
 Vergine al matrimonio (2008)
 Virtual Seduction (2008)
 Vizi della notte (2008)
 All Star Trannies (2009)
 Contratto d'affitto (2009)
 Coppie mature e giovani troiette (2009)
 Da tronista a trombista (2009)
 Diavolo Sveste Praga (2009)
 Dott. Max Kitsch and Shock (2009)
 Greta Martini: voglio diventare una Pink'o Girls (2009)
 Intreccio d'incesti (2009)
 Io e mia figlia (2009)
 La Casta (2009)
 Mad Sex Party: Gentlemen's Club (2009)
 Mad Sex Party: The Loft Party (2009)
 MILF Italia 1 (2009)
 My Girl Got Balls 5 (2009)
 Necrox (2009)
 Reality (2009)
 Rocco Ravishes the Czech Republic (2009)
 Rocco: Animal Trainer 26 (2009)
 Rocco: Animal Trainer 27 (2009)
 Rocco: Animal Trainer 28 (2009)
 Rocco: Animal Trainer 29 (2009)
 Rocco: Animal Trainer 30 (2009)
 Rocco: Animal Trainer 31 (2009)
 Rocco: Puppet Master 3 (2009)
 Rocco: Puppet Master 5 (2009)
 Rocco: Puppet Master 6 (2009)
 Rocco: Puppet Master 7 (2009)
 Rocco's Lost Movie (2009)
 Rough Fetish Fantasies (2009)
 Stupri Italiani 20 - Colpevole (2009)
 Superpoliziotta (2009)
 Il vampiro e le succhione (2009)
 Anal Buffet 5 (2010)
 Ass Madness 1 (2010)
 Best of Private: European Union of MILF Sluts (2010)
 Cattivi (2010)
 Codice d'onore (2010)
 Corse ad alto rischio (2010)
 Fumati 'sto sigaro italiano (2010)
 Omar's Butt Obsession (2010)
 Omar's Russian Impact (2010)
 Porn Week: Anal Vacation 1 (2010)
 Private Specials 42: Aletta's Amazing Big Boobs (2010)
 Rocco's Dirty Teens (2010)
 Rocco's Psycho Love 1 (2010)
 7 Knockout Trannies 1 (2011)
 Anal Acrobats 7 (2011)
 Anal Buffet 6 (2011)
 Ass Madness 2 (2011)
 Dall'isola con furore (2011)
 Double Penned (2011)
 Double Whammy 1 (2011)
 La Casa Sulla Collina (2011)
 Mad Professor (2011)
 My Husband And Me Likes Trannies 3 (2011)
 Nasty Gapes Obsession (2011)
 Pizza Connection (2011)
 Private Specials 51: Anal Russian Teens Love Creampies (2011)
 La Pupa e la Secchiona (2011)
 Queen of Gapes (2011)
 Rocco: Puppet Master 10 (2011)
 Rocco's Anal Slaves 1 (2011)
 Rocco's Double Anal Festival (2011)
 Rocco's Power Slave 2 (2011)
 Rocco's Psycho Love 3 (2011)
 Rocco's X-Treme Gapes 1 (2011)
 Slutty Girls Love Rocco 2 (2011)
 Usura (2011)
 View To A Gape 1 (2011)
 View To A Gape 2 (2011)
 2 Cazzi per un culo 6 (2012)
 Born To Be Sluts (2012)
 Clipped Chicks (2012)
 Double Duty (2012)
 Omar's Slippery Anal Poundings (2012)
 Riempimi di... sperma (2012)
 Rocco's Anal Slaves 2 (2012)
 Rocco's Top Anal Models (2012)
 Rocco's World (2012)
 Sex Italian Job (2012)
 Three Gapeteers (2012)
 View To A Gape 3 (2012)
 View To A Gape 4 (2012)
 View To A Gape 5 (2012)
 Voracious (2012)
 Anal Consequences for Teenagers (2013)
 Rocco's Psycho Teens 4 (2013)
 XXX Fucktory (2013)

Note

Collegamenti esterni